В данном списке указаны 122 вида сосудистых растений, включённых в состав второго издания Красной книги Москвы (2011).

Категории охраны обозначены цифрой в конце строки каждого вида:
 0 — исчезнувшие виды
 1 — виды, находящиеся под угрозой исчезновения
 2 — редкие виды или малочисленные виды с сокращающейся или сократившейся численностью
 3 — уязвимые виды
 4 — виды неопределенного статуса
 5 — восстановившиеся виды

Возможна прямая и обратная сортировка по всем столбцам таблицы.

Ссылки 
 Красная книга города Москвы. — darwin.museum.ru

Литература 
 Красная книга города Москвы / Правительство Москвы. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Отв. редакторы Б. Л. Самойлов, Г. В. Морозова. — 2-е изд., перераб. и дополн. — Москва: 2011. — 928 с.

Красная книга Москвы
Москва
Москва